Kovilovo je lahko:
 Kovilovo, Negotin (Srbija)
 Kovilovo, Palilula (Srbija)